Вацлав Ковальский (, 2 мая 1916, Гжатск, Российская империя — 27 октября 1990, Брвинув, Польша) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения.

Биография 
Вацлав Ковальский родился 2 мая 1916 года в Гжатске. Образование получил в учительском семинаре и в консерватории в Лодзи. Дебютировал в театре в 1946 в Лодзи. Актёр театров в Лодзи и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1962—1977 годах и в радиопередачах «Польского радио». Умер 27 октября 1990 года в Брвинуве и там похоронен.

Избранная фильмография

Признание 
 1955 — Серебряный Крест Заслуги.
 1977 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1983 — Награда председателя «Комитета в дела радио и телевидения».

Примечания

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные в Мазовецком воеводстве